Den store flugt har flere betydninger:

 Den store flugt – et album med Sebastian
 Den store flugt (bog) – en roman af Paul Brickhill
 Den store flugt (film fra 1963) – en filmatisering af bogen fra 1963 instrueret af John Sturges